Предприятие — самостоятельный, организационно-обособленный хозяйствующий субъект с правами юридического лица, который производит и сбывает товары, выполняет работы, оказывает услуги.
 Предприятие — мероприятие, дело или начинание, связанное с созданием или организацией чего-либо.

Организации 
Предприятие п/я ... — служебное наименование заводов, предприятий и организаций оборонного характера, принятое в СССР для открытой переписки.
 Предприятие п/я 21 — одно из первых наименований производственного объединения «Маяк».
 Предприятие п/я 51 — одно из первых наименований Научно-исследовательского института вычислительной техники.
 Предприятие п/я 135 — одно из первых наименований научно-исследовательского института «Ярсинтез».
 Предприятие п/я А-1063 — одно из наименований научно-производственного объединения «Биопрепарат».
 Предприятие п/я А-3985 — до 1989 года условное наименование «Пермского моторного завода».
 Предприятие п/я М-5050 — до 1990 года условное наименование «ОКБ им. А. С. Яковлева».

Корабли 
В разное время имя предприятие носили несколько судов Российского императорского флота:
 «Предприятие» — шлюп Третьей русской кругосветной экспедиции 1823—1826 годов.
 «Предприятие» — колесный пароход Каспийской флотилии России.
 «Предприятие» — пароход Черноморского флота 1839 года постройки.

Программные продукты 
 «1С:Предприятие» — программный продукт для автоматизации деятельности на предприятий.
 «Предприятие 2.0» — система веб-технологий для совместной работы, обмена информацией и принятия решений на предприятии.